Osvajačice olimpijskih medalja u atletskoj disciplini sedmoboj prikazane su u sljedećoj tablici:

Atletske višebojne discipline na Olimpijskim igrama
Sedmoboj